de ambtswoning van de President van de Verenigde Staten van Amerika, zie Witte Huis (Washington D.C.)
White House (Tennessee), een plaats binnen de Amerikaanse staat Tennessee
White House (Engeland)